Słowo Nikandra może dotyczyć:
 Nikandra – rodzaj roślin należący do rodziny psiankowatych (Solanaceae)
 Nikandra – imię żeńskie pochodzenia greckiego